Trinidad bezeichnet: 
 Dreifaltigkeit, im Spanischen

Trinidad heißen folgende geographische Objekte:

 Trinidad (Insel), eine Insel in der Karibik, Teil des Inselstaats Trinidad und Tobago
  Saunders Island (Falklandinseln), eine der Falklandinseln (spanischer Name)
 
Verwaltungseinheiten:
 Kanton Trinidad, Kanton in Bolivien
 Trinidad (Distrikt in Paraguay), Distrikt in Paraguay

Städte, Gemeinden, Orte:
 Trinidad (Bolivien), Stadt in Bolivien
 Municipio Trinidad,  Landgemeinde im Departamento Beni, Bolivien
 Trinidad (Kuba), Stadt auf Kuba
 Trinidad (Chiapas), Ort in Mexiko
 Trinidad (Bohol), Stadtgemeinde in der Provinz Bohol, Philippinen
 Trinidad (Uruguay), Stadt in Uruguay
 Trinidad (Colorado), Stadt in Colorado, Vereinigte Staaten
 Trinidad (Kalifornien), Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Trinidad (Texas), Stadt in Texas, Vereinigte Staaten

Sowie:
 zahlreiche Kirchen in spanischsprachigen Gebieten, siehe Dreifaltigkeitskirche

Trinidad ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Trinidad (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Ángel Trinidad (* 1993), spanischer Volleyballspieler
 Carlos Enrique Trinidad Gómez (1955–2018), guatemaltekischer Bischof
 Darío Agustín Trinidad (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Félix Trinidad senior (* 20. Jahrhundert), puerto-ricanischer Boxer und -trainer
 Félix Trinidad (* 1973), puerto-ricanischer Boxer
 Guillermo Trinidad (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad (1755–1827), zentralamerikanischer Präsident
 Jorge Trinidad (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle (1781–1850), honduranischer Staatschef 1824 bis 1827 und 1830 bis 1833
 José María Ortega Trinidad (* 1950), spanischer Priester, Prälat von Juli
 Pedro Alcántara de la Santísima Trinidad (1689–1744), römisch-katholischer Bischof
 Richard Trinidad (* 1978), uruguayischer Fußballschiedsrichterassistent
 TJ Trinidad (* 1976), philippinischer Schauspieler

Trinidad, Weiteres:

 Trinidad (Schiff), das Flaggschiff von Magellans Reise
 HMS Trinidad, Schiffe der Royal Navy
 Socata TB-20 Trinidad, eine Variante des einmotorigen Flugzeug der Reihe Socata TB

 Trinidad (Zigarre), kubanische Premiumzigarre 
 Trinidad (Film),  Film aus den 1950ern
 Apache MyFaces Trinidad,  quelloffene JSF-Komponentenbibliothek
 AMD Turion 64 Trinidad,  Prozessor aus der AMD-Turion-Familie, siehe AMD Turion 64 X2 #Trinidad
 Trinidad (Manga), Figur aus dem Manga Battle Angel Alita Last Order von Yukito Kishiro

Siehe auch:
 Affäre in Trinidad
 La Trinidad
 Trindade